Episch theater, een theatergenre uit het begin van de 20e eeuw, onder meer Berthold Brecht 
Vormingstheater, een theatergenre uit de jaren 70 van de 20e eeuw